Catedral de la Magdalena puede hacer referencia a:
 Catedral de La Magdalena (Getafe)
 Catedral de la Magdalena (Salt Lake City)